Ліндсей — традиційне українське написання англійського Lindsey та Lindsay (МФА: /ˈlɪnzi/), що походить від імені шотландського клану. Зустрічається також написання Ліндсі.

 Ліндсей (ім'я) — особи з прізвищем або ім'ям Ліндсей

Ліндсей — місто, штат Каліфорнія
 Ліндсей — місто, штат Оклахома
 Ліндсей — місто в окрузі Кук, штат Техас
 Ліндсей — селище, штат Небраска
 Ліндсей — переписна місцевість в окрузі Ривс, штат Техас